Нильс Видфорс (; 30 ноября 1880, Стокгольм — 2 мая 1960, Стокгольм) — шведский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1908.

На Играх 1908 в Лондоне Видфорс участвовал только в командном первенстве, в котором его сборная заняла первое место.

Ссылки 
 Нильс Видфорс на sports-reference.com 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1880 году
Родившиеся 30 ноября
Родившиеся в Стокгольме
Умершие в 1960 году
Умершие 2 мая
Умершие в Стокгольме
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Гимнасты Швеции
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1908 года
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике